Název Výškovice má více sídel:
 Výškovice (Ostrava), část města Ostrava v Okres Ostrava-město
 Výškovice (Bílovec), část města Bílovec v okrese Nový Jičín
 Výškovice (Vimperk), část města Vimperk v okrese Prachatice
 Výškovice (Chodová Planá), zaniklá ves na Tachovsku

Reference